Blue City ist die Bezeichnung für:
 Blue City, Roman von Ross Macdonald, erschienen 1947
 Blue City (1986), US-amerikanischer Film von Michelle Manning
 Blue City (1997), US-amerikanischer Film von David Birdsell
 Blue City (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2017)